zazdrość – emocja

Kultura 
 Zazdrość – dramat Esther Vilar
 Zazdrość – polski film z 1922 roku w reżyserii Wiktora Biegańskiego (tytuł alternatywny Tragedia pensjonarki)
 Zazdrość – polski film z 2006 roku w reżyserii Filipa Rudnickiego
 Zazdrość – turecki film z 2009 roku w reżyserii Zeki Demirkubuza
 Zazdrość – spektakl Teatru Telewizji w reż. Krystyny Jandy
 Zazdrość – powieść Jo Nesbø

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15, w tym 9 podstawowych
 Zazdrość – część miasta Orzesze
 Zazdrość – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Zazdrość – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Zazdrość – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Osie
 Zazdrość – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Zazdrość – część wsi Błonie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Zazdrość – część wsi Wielogłowy w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Zazdrość – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Zabrodzie
 Zazdrość – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Radziejowice
 Zazdrość – przysiółek wsi Ciągowice w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Łazy
 Zazdrość – przysiółek wsi Grzymałków w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów
 Zazdrość – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
 Zazdrość – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec
 Zazdrość – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Stawiguda
 Zazdrość – część wsi Targowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty

Miejscowość na Ukrainie 
 Zazdrość – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim